Стародубский муниципальный округ — муниципальное образование в составе Брянской области России.

Был образован 1 августа 2020 года в результате объединения Стародубского муниципального района и городского округа Стародуба и стал самым первым муниципальным образованием такого рода.

Административный центр — город Стародуб.

Территориально Стародубский муниципальный округ полностью совпадает со Стародубским административным районом.

География 
Площадь 1782,09 км².

Население

Населённые пункты 
В Стародубском муниципальном округе 150 населённых пунктов.

Примечания 

Административные единицы по алфавиту
Муниципальные округа Брянской области